Coughlan ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Coughlan (1952–2009), kanadische Schwimmerin
 Cathal Coughlan (1960/61–2022), irischer Singer-Songwriter
 Marisa Coughlan (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Coughlan (* 1956), irische Jazzsängerin und Schauspielerin
 Mary Coughlan (Politikerin) (irisch: Máire Ní Chochláinn, * 1965), irische Politikerin der Fianna-Fáil-Partei
 Mike Coughlan (* 1959), britischer Ingenieur und Rennwagen-Konstrukteur in der Formel 1
 Nicola Coughlan (* 1987),  irische Synchronsprecherin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Coghlan
 Coughlin